Степковка:

 Степковка — село в Первомайском районе Николаевской области Украины.
 Степковка — село в Уманском районе Черкасской области Украины.